Tok je název tří horských vrcholů

 Tok (Brdská vrchovina) je nejvyšší vrchol středočeského pohoří Brdy s nadmořskou výškou 865 metrů.
 Tok (Šumava) je hora o nadmořské výšce 1023 metrů na Šumavě.
 Tok (Doupovské hory) je vrchol o nadmořské výšce 720 metrů Doupovských horách.